Verschiedene Bahnhöfe tragen den Namen Victoria (engl. Victoria station):

 London Victoria Station
 Bahnhof Manchester Victoria
 Bahnhof Sheffield Victoria
 Bahnhof Nottingham Victoria
 Bahnhof Southend Victoria

 der Chhatrapati Shivaji Terminus in Bombay trug bis 1996 den Namen Victoria Terminus